la bêtise ou sottise, stupidité, connerie,
la bêtise de Cambrai est une friandise.

Œuvres 
Le Dictionnaire de la bêtise est un dictionnaire humoristique (1965).
On dira des bêtises est un vaudeville en un acte d'Eugène Labiche.
Les Bêtises est un roman de Jacques Laurent (1971).
Les Bêtises est un album d'Henri Dès (1991).
 Les bêtises, sorti en 1986, est le premier single de Sabine Paturel.

Voir aussi 
con